Olbrzymkowate (Cyatheaceae) – rodzina paproci jednakozarodnikowych występujących w ciepłych i wilgotnych rejonach globu. Obejmuje około 650 gatunków, które w różnych ujęciach są grupowane w różną liczbę rodzajów. Niektórzy autorzy wyróżniają tu tylko jeden rodzaj – olbrzymka Cyathea obejmujący wszystkie gatunki. W systemie Smitha i in. z 2006 wyróżnianych było 5 rodzajów, a w systemie PPG I z 2016 wyróżniane są trzy rodzaje. Stale odkrywane są też nowe gatunki, np. tylko z Peru w 2017 opisano ich 11. Rośliny z tej rodziny należą do jednych z największych paproci świata. Niektóre gatunki dorastają do 20 m wysokości. Większość to gatunki naziemne, nieliczne są epifitami.

Morfologia 
 Pokrój Paprocie te przypominają drzewa. Ich nadziemna część kłącza jest podobna do pnia zakończonego koroną pierzastych liści. Ślady na kłączu po opadłych liściach przypominają kłodzinę.
 Liście Mają kształt pierzasty. Młode liście osiągają 3-4 m, a dojrzałe 6 m. Pokryte są włoskami.
 Zarodnie Kupki zarodni (sori) umieszczone są po spodniej stronie liści. W przeciwieństwie do paproci z rodziny diksoniowatych sori znajdują się na obrzeżach listków i mają kształt okrągły lub eliptyczny.

Systematyka 
W obrębie rzędu olbrzymkowców (Cyatheales) rodzina zajmuje pozycję bazalną w kladzie obejmującym poza tym rodziny otężałkowatych (Cibotiaceae), diksoniowatych (Dicksoniaceae) i Metaxyaceae.

 Pozycja rodziny w rzędzie olbrzymkowców w systemie PPG I (2016)

 Wykaz rodzajów
 Alsophila R.Br. – pierzastka
 Cyathea Sm. – olbrzymka
 Spheropteris Bernh.

Przypisy 

Olbrzymkowce